Contea di Cass o Cass County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Cass (Dakota del Nord)
 Contea di Cass (Illinois)
 Contea di Cass (Indiana)
 Contea di Cass (Iowa)
 Contea di Cass (Michigan)
 Contea di Cass (Minnesota)
 Contea di Cass (Missouri)
 Contea di Cass (Nebraska)
 Contea di Cass (Texas)